Gunderam ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhart Gunderam (1904–1992), deutscher Schachtheoretiker
 Matthias Gunderam (~1529; † 1564), deutscher evangelischer Theologe